Susie Cheetham (* 26. Februar 1986 als Susannah Hignett in Dorset) ist eine Triathletin aus dem Vereinigten Königreich und zweifache Ironman-Siegerin (2017, 2019). Sie wird geführt in der Bestenliste britischer Triathletinnen auf der Ironman-Distanz.

Werdegang 
Susie Hignett war in ihrer Jugend im Laufsport aktiv und sie startet seit 2008 als Profi-Athletin.

Im April 2014 heiratete sie den Südafrikaner Rob Cheetham, der sie auch trainiert und startet seitdem als Susie Cheetham. Im Oktober startete sie beim Ironman Barcelona erstmals auf der Ironman-Distanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen) und wurde Dritte.

Beim Ironman Hawaii (Ironman World Championships) belegte sie 2015 in ihrem dritten Ironman-Rennen den sechsten Rang. Im April 2016 wurde sie Zweite beim Ironman South Africa.

Ironman-Siegerin 2017 
Im Mai 2017 erzielte sie in Brasilien ihren ersten Ironman-Sieg und stellte mit ihrer Siegerzeit einen neuen Streckenrekord und persönliche Bestzeit auf. Den Ironman Hawaii 2017 beendete sie wie schon 2015 auf dem sechsten Rang. Im Juli 2019 gewann die damals 33-Jährige den Ironman Hamburg.

Nach einer Mutterschaftspause startet sie im April 2022 beim Ironman South Africa, konnte das Rennen aber nicht beenden. Im November wurde die 36-Jährige Vierte bei der Erstaustragung des Ironman Israel.

Sportliche Erfolge 
Triathlon Kurz- und Mitteldistanz
Triathlon Langdistanz

Weblinks 
 Offizielle Homepage von Susie Cheetham

Einzelnachweise 

Triathlet (Vereinigtes Königreich)
Engländer
Brite
Geboren 1986
Frau